Himmelpfortgasse steht für:

 Himmelpfortgasse (Wien): Straße in Wien-Innere Stadt
 Himmelpfortgasse (Roman): Roman des Schweizer Schriftstellers Max Pulver